Харасея — топоним в Курской области России.

 Харасея — река в Дмитриевском районе.
 Харасея — озеро, Дмитриевский район. Координаты 52.035120, 35.001067
 Харасея — деревня в Дмитриевском районе, входит в состав Старогородского сельсовета.